Jean-François Bresset (né en 1966), coureur cycliste français ;
 Julie Bresset (née en 1989), coureuse cycliste française.